Frédéric Monera est Docteur en droit public, diplômé en études approfondies de droit international public et privé (DEA - Institut du Droit de la Paix et du Développement de Nice) et en études Supérieures Spécialisées (D.E.S.S. - Faculté de droit de Nice). Ancien Chargé de cours à la faculté de droit, Frédéric Monera a, durant de nombreuses années, enseigné le droit public et les institutions politiques à l’université de Nice Sophia-Antipolis. Il a, en outre, exercé les fonctions de chargé d’enseignements à l’EDHEC Business School (cours de « vie politique contemporaine ») et de maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-Po Paris).

Bibliographie 
 L'idée de République et la jurisprudence du Conseil constitutionnel (avec un avant-propos du président Jacques Robert), Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), Bibliothèque constitutionnelle et de Science Politique (t. n°117), 2004, 516 p. 
 Contentieux administratif, (collectif), Jeunes Éditions, Collection Panorama du droit, 2006, 463 p. 
 Économie et finances : concours administratifs : Économie politique, finances publiques, droit fiscal, (collectif), Jeunes Éditions, Collection Panorama du droit, 2007, 401 p. 
 La fonction publique territoriale en 20 leçons, Ellipses, 2008, 576 p. 
 Formulaire d'actes de procédures, (collectif), Jeunes Éditions, Collection Panorama du droit, 2008, 212 p.  / 3° édition, 2012, 383 p.  / 4° édition, 2016, 424 p. 
 L'instruction civique pour Les Nuls (avec G. Bernard), préface par Jean-Louis Debré, First Editions, 2010, 432 p. 
 L'instruction civique pour Les Nuls (avec G. Bernard), préface par Jean-Louis Debré, First Editions, 2015, 371 p. ( édition "Poche" revue et actualisée) 
 Premiers pas en droit, Ellipses, 2015, 495 p. 
 Chronique politique et parlementaire de la France contemporaine, Bréal, 2021, 1269 p.

Contributions 
 Dictionnaire de la politique et de l'administration (Sous la direction de G. Bernard, J.-P. Deschodt & M. Verpeaux), Presses universitaires de France (P.U.F.), 2010 
Entrées sur : Communautarisme, francophonie, méritocratie, République.
 Dictionnaire de la police et de la justice (Sous la direction de S. Tzitzis, G. Bernard & D. Jolivet), Presses universitaires de France (P.U.F.), 2011 
Entrées sur : Laïcité, instruction civique.
 De l’incidence de la peur sur l’activité normative et de son instrumentalisation politique, in Les manifestations de la Terreur à travers les siècles, (sous la direction de S. Tzitzis et de Th. Siret), Presses Académiques du Catholic Institute of Advanced Studies, avec le soutien de l’Académie Internationale d’Éthique Médecine et Politique Publique, 2022,

Articles 
 " Les financements innovants de services et de projets publics ", in Revue de la recherche juridique, droit prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2005-1, p.337-380.
 " Une "criminalisation" de la fortune. Crise de légalité ou de légitimité dans l'univers des droits de l'homme ?", in Essais de philosophie pénale et de criminologie n° 7, (Institut de Criminologie de Paris), Dalloz, 2008, p. 355-371.
 " La peine de mort en matière politique. Mythes et réalités du glaive civique ", in Essais de philosophie pénale et de criminologie n° 10, (Institut de Criminologie de Paris), Dalloz, 2012, p. 279-298.

Préfaces 
 Cet homme est un magicien, préface à J.B. Daumont  Les secrets d'un mentaliste. Séduction, attraction : manipulation, Éditions de la Martinière, 2012, p. 11 à 15.

Notes et références 

 Dans la Revue Politique et Parlementaire pour la Chronique politique et parlementaire de la France contemporaine : https://www.revuepolitique.fr/?s=monera https://www.revuepolitique.fr/chronique-politique-et-parlementaire-de-la-france-contemporaine-de-la-revolution-a-nos-jours/
 Dans Le Figaro pour l'instruction Civique Pour Les Nuls : https://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2010/03/20/01006-20100320ARTMAG00613-la-republique-francaise-pour-les-nuls.php
 Dans Le Journal du Pays Yonnais pour L'instruction Civique Pour Les Nuls : https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/livre-linstruction-civiquecest-aussi-pour-les-nuls_9176690.html
 Note d'Ellipses pour Premiers pas en droit : https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340008656_presse.pdf
 Catalogue du Système Universitaire de Documentation (SUDOC) : http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//DB=2.1/SET=1/TTL=11/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1004&SRT=RLV&TRM=fr%C3%A9d%C3%A9ric+monera
 Bibliothèque Nationale de France (BnF) : https://catalogue.bnf.fr/rechercher.do?motRecherche=fr%C3%A9d%C3%A9ric+monera&critereRecherche=0&depart=0&facetteModifiee=ok
 Library of Congress : https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchArg=fr%C3%A9d%C3%A9ric+monera&searchCode=GKEY%5E*&searchType=0&recCount=25&sk=en_US
 WorldCat : https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=fr%C3%A9d%C3%A9ric+Monera
 Università degli studi di Genova : https://unopertutto.unige.net/discovery/search?vid=39GEN_INST:39GEN_VU1&sortby=rank&lang=en&query=any,contains,848962736
 Università per stranieri di Siena  : https://onesearch.unisi.it/primo-explore/fulldisplay?docid=39sbart_almap7156773940003302&context=L&vid=39SBS_V1&lang=it_IT&search_scope=AllResources&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,exact,848962736,AND&mode=advanced

 Bibliotheca Giuridica "Antonio Cicu" Sezione Centrale di Bologna : https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/lidee-de-republique-et-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel/UBO1892393
 Bibliotheca Paolo Baffi - Banca d'Italia - Roma : https://biblioteca.bancaditalia.it/F/?func=find-b&local_base=bki01&find_code=WOC&request=oclc848962736
 Universitad del Pais Vasco/Euskal Herrico Unibertsitatea : https://ehu.on.worldcat.org/search?queryString=no%3A851273753  
 Universitad de Deusto - Bilbao : https://biblioteca.bancaditalia.it/F/?func=find-b&local_base=bki01&find_code=WOC&request=oclc848962736
 Staatsbibliothek zu Berlin Preussbischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Strasse, Berlin : https://stabikat.de/DB=1/LNG=EN/CLK?IKT=12&TRM=471284548 
 Universitâtsbibliothek Johann Christian Seckenberg, Zentralbibliothek, Frankfurt/Main : http://lbsopac.rz.uni-frankfurt.de/DB=30/CMD?ACT=SRCHA?IKT=6068&SRT=YOP&TRM=177305872
 University of Bayreuth :https://katalog.uni-bayreuth.de/TouchPoint/singleHit.do?methodToCall=showHit&curPos=1&identifier=2_SOLR_SERVER_2109613162
 Central European University Library (CEUL) : https://sierra.ceu.edu/search/i2275025243
 Universitâtsbibliothek Dresden : https://katalog.slub-dresden.de/id/0-471284548
 King’s Collège Library London : https://librarysearch.kcl.ac.uk/discovery/fulldisplay?docid=cdi_hal_shs_oai_HAL_halshs_03278594v1&context=PC&vid=44KCL_INST:44KCL_INST&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera&offset=0
 University of Cambridge : https://idiscover.lib.cam.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera&tab=default_tab&search_scope=default_scope&vid=44CAM_PROD&lang=en_US&offset=0
 University of Oxford : https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/fulldisplay?docid=oxfaleph015802189&context=L&vid=SOLO&lang=en_US&search_scope=LSCOP_ALL&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=local&query=isbn,contains,2275025243&sortby=rank&mode=advanced&pfilter=pfilter,exact,books,AND&offset=0
 National Library of Scotland : https://search.nls.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera&tab=tab1_local&search_scope=SCOPE1&vid=44NLS_VU1&offset=0
 Princeton University Library : https://catalog.princeton.edu/catalog/SCSB-12508530
 Harvard Library : https://hollis.harvard.edu/primo-explore/fulldisplay?docid=01HVD_ALMA212095952730003941&context=L&vid=HVD2&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=books&query=any,contains,fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera&offset=0
 Mc Gill University Library : https://mcgill.on.worldcat.org/search?queryString=no:56990195
 Université de Montréal : https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/56990195
 Université d'Ottawa : https://ocul-uo.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991007478819705161&context=L&vid=01OCUL_UO:UO_DEFAULT&lang=en&search_scope=OCULDiscoveryNetworkNew&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=OCULDiscoveryNetwork&query=any,contains,fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera,AND&sortby=rank&mode=advanced&offset=0
 Yale Law School - Lilian Goldman Law Library : http://morris.law.yale.edu/search~S1/X?SEARCH=(fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera)&searchscope=3&SORT=D
 Yale University Library : https://orbis.library.yale.edu/vwebv/search?searchCode=GKEY%5E*&recCount=50&searchType=1&searchArg=ocm63170614
 Columbia University Libraries : https://clio.columbia.edu/catalog/4998095
 University of Pennsylvania - Biddle Law Library : https://biddle.on.worldcat.org/search?queryString=no:56990195
 University of Toronto - Robarts Library : https://librarysearch.library.utoronto.ca/discovery/fulldisplay?docid=alma991105913317906196&context=L&vid=01UTORONTO_INST:UTORONTO&lang=en&search_scope=UTL_AND_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,63170614
 University of Michigan Library : https://search.lib.umich.edu/catalog?query=isn%3A56990195&library=All+libraries
 Duke University - Law Library : https://find.library.duke.edu/?utf8=%E2%9C%93&search_field=isbn_issn&q=56990195
 University of Chicago Library Catalog : https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Record/5636070
 University of Illinois : https://i-share-uiu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma99758112612205899&context=L&vid=01CARLI_UIU:CARLI_UIU&lang=en&search_scope=MyInstitution&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=any,contains,ocm63170614
 University of Iowa : https://search.lib.uiowa.edu/primo-explore/fulldisplay?docid=01IOWA_ALMA21301919370002771&context=L&vid=01IOWA&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,9782275025247&sortby=rank&mode=simple
 University of Alberta : https://neos.library.ualberta.ca/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5?user_id=WUAARCHIVE&searchdata1=ocm56990195
 Louisiana State University Law Library : https://lsulaw.ent.sirsi.net/client/en_US/lsulaw/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_LSULAW$002f0$002fSD_LSULAW:555711/one?qu=fr%C3%A9d%C3%A9ric+monera&te=SD_LSULAW&rt=false%7C%7C%7CAUTHOR%7C%7C%7CAuthor
 University of Texas - Tarlton Law Library : https://tallons.law.utexas.edu/search/o56990195
 Berkeley University of California : https://search.library.berkeley.edu/discovery/search?query=any,contains,fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera&tab=Default_UCLibrarySearch&search_scope=DN_and_CI&vid=01UCS_BER:UCB&offset=0
 Peking University Library : https://pku.summon.serialssolutions.com/en/search?s.q=fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera#!/search?ho=t&include.ft.matches=f&l=en&q=fr%C3%A9d%C3%A9ric%20monera

Juriste français
Enseignant à l'université de Nice
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)